Muwatalli ist der Name mehrerer hethitischer Großkönige und neo-hethitischer Könige.

Großkönige von Ḫatti:

 Muwattalli I. (um 1420 v. Chr.)

 Muwatalli II. (1295/94–1272 v. Chr.)

Könige von Kummuḫ und Melid:

 Muwatalli (Kummuh) (assyrisch Mutallu; 712–708 v. Chr.)

Könige von Gurgum:

 Muwatalli I. (Gurgum) (frühes 10. Jahrhundert v. Chr.)

 Muwatalli II. (Gurgum) (assyrisch Mutallu; um 858 v. Chr.)

 Muwatalli III. (Gurgum) (assyrisch Mutallu; um 711 v. Chr.)